Leușeni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Leușeni - localitate centru de comună din raionul Hîncești
 Leușeni - localitate centru de comună din raionul Telenești

Localități omonime din Republica Moldova